Alexander Peter Delvecchio, surnommé « Fats », est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace d'origine italienne ayant joué de 1950 à 1974.
Né le , Alex Delvecchio, qui a joué la majeure partie de sa carrière avec les Red Wings de Détroit (22 ans), fut intronisé au Temple de la renommée du hockey.
Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la franchise du Michigan, son maillot () fut retiré définitivement. Il a marqué un total de 1385 points et il a gagné trois fois la coupe Stanley. Il a aussi été l'entraîneur et le directeur général des Red Wings.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1950-1951 || Generals d'Oshawa || OHL || 54 || 49 || 72 || 121 || 36 ||   ||   ||   ||   ||   
|- 
| 1950-1951 || Red Wings de Détroit || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 1951-1952 || Capitals d'Indianapolis || LAH || 6 || 3 || 6 || 9 || 4 ||   ||   ||   ||   ||   
|- 
| 1951-1952 || Red Wings de Détroit || LNH || 65 || 15 || 22 || 37 || 22 || 8 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
| 1952-1953 || Red Wings de Détroit || LNH || 70 || 16 || 43 || 59 || 28 || 6 || 2 || 4 || 6 || 2
|- 
| 1953-1954 || Red Wings de Détroit || LNH || 69 || 11 || 18 || 29 || 34 || 12 || 2 || 7 || 9 || 7
|-
| 1954-1955 || Red Wings de Détroit || LNH || 70 || 17 || 31 || 48 || 37 || 11 || 7 || 8 || 15 || 2
|- 
| 1955-1956 || Red Wings de Détroit || LNH || 70 || 25 || 26 || 51 || 24 || 10 || 7 || 3 || 10 || 2
|-
| 1956-1957 || Red Wings de Détroit || LNH || 48 || 16 || 25 || 41 || 8 || 5 || 3 || 2 || 5 || 2
|- 
| 1957-1958 || Red Wings de Détroit || LNH || 70 || 21 || 38 || 59 || 22 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 1958-1959 || Red Wings de Détroit || LNH || 70 || 19 || 35 || 54 || 6 ||   ||   ||   ||   ||   
|- 
| 1959-1960 || Red Wings de Détroit || LNH || 70 || 19 || 28 || 47 || 8 || 6 || 2 || 6 || 8 || 0
|-
| 1960-1961 || Red Wings de Détroit || LNH || 70 || 27 || 35 || 62 || 26 || 11 || 4 || 5 || 9 || 0
|- 
| 1961-1962 || Red Wings de Détroit || LNH || 70 || 26 || 43 || 69 || 18 ||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 1962-1963 || Red Wings de Détroit || LNH || 70 || 20 || 44 || 64 || 8 || 11 || 3 || 6 || 9 || 2
|- 
| 1963-1964 || Red Wings de Détroit || LNH || 70 || 23 || 30 || 53 || 11 || 14 || 3 || 8 || 11 || 0
|-
| 1964-1965 || Red Wings de Détroit || LNH || 68 || 25 || 42 || 67 || 16 || 7 || 2 || 3 || 5 || 4
|- 
| 1965-1966 || Red Wings de Détroit || LNH || 70 || 31 || 38 || 69 || 16 || 12 || 0 || 11 || 11 || 4
|-
| 1966-1967 || Red Wings de Détroit || LNH || 70 || 17 || 38 || 55 || 10 ||   ||   ||   ||   ||   
|- 
| 1967-1968 || Red Wings de Détroit || LNH || 74 || 22 || 48 || 70 || 14 ||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 1968-1969 || Red Wings de Détroit || LNH || 72 || 25 || 58 || 83 || 8 ||   ||   ||   ||   ||   
|- 
| 1969-1970 || Red Wings de Détroit || LNH || 73 || 21 || 47 || 68 || 24 || 4 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 1970-1971 || Red Wings de Détroit || LNH || 77 || 21 || 34 || 55 || 6 ||   ||   ||   ||   ||   
|- 
| 1971-1972 || Red Wings de Détroit || LNH || 75 || 20 || 45 || 65 || 22 ||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 1972-1973 || Red Wings de Détroit || LNH || 77 || 18 || 53 || 71 || 13 ||   ||   ||   ||   ||   
|- 
| 1973-1974 || Red Wings de Détroit || LNH || 11 || 1 || 4 || 5 || 2 ||   ||   ||   ||   ||   

|  || 456 || 825 ||  || 383 || 121 || 35 || 69 || 104 || 29

Références

Voir aussi 

Naissance en décembre 1931
Naissance à Thunder Bay (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Capitals d'Indianapolis
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Gagnant du trophée Lady Byng
Gagnant du trophée Lester-Patrick
Champion de la Coupe Stanley
Joueur de la Ligue nationale de hockey ayant son numéro retiré
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Entraîneur des Red Wings de Détroit
Membre du Temple de la renommée du hockey
Attaquant de hockey sur glace
Capitaine des Red Wings de Détroit